Iberg heißen folgende geographische Objekte:
 Iberg SZ, frühere politische Gemeinde, Kanton Schwyz, Schweiz
 Iberg SG, Gemeinde Wattwil, Kanton St. Gallen, Schweiz
 Iberg (Winterthur), Aussenwacht in Winterthur, Kanton Zürich, Schweiz
 Ruine Iberg, bei Riniken, Kanton Aargau, Schweiz
 Ruine Iberg (Inwil), bei Inwil, Amt Hochdorf, Kanton Luzern, Schweiz
 Burg Iberg (auch: Yburg), Burg- bzw. Schlossruine bei Wattwil, Kanton St. Gallen, Schweiz
 Iberghof (Mellingen), schlossähnliches Gebäude, Mellingen AG, Schweiz
 Talsperre Iberg, Hochwasserrückhaltebecken bei Herrmannsacker im Harz, Landkreis Nordhausen, Thüringen, Deutschland
 Iberg-Schanze, ehemalige Skisprungschanze in Großholzleute (Isny im Allgäu), Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg; siehe Hasenbergschanze

Berge, Erhebungen und Kuppen (sortiert nach Höhe):

in Deutschland:
 Iberg (Allgäu) (ca. 960 m), in den Allgäuer Alpen bei Maierhöfen-Riedholz, Landkreis Lindau (Bodensee), Bayern
 Iberg (Upland) (720,5 m), im Rothaargebirge (Upland) bei Willingen, Landkreis Waldeck-Frankenberg, Hessen
 Iberg (Siedlinghausen) (703,7 m), im Rothaargebirge (Sauerland) bei Siedlinghausen, Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen
 Iberg (Assinghausen) (596,3 m), im Rothaargebirge (Sauerland) bei Assinghausen, Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen
 Iberg (Harz) (562,6 m), im Harz bei Bad Grund, Landkreis Göttingen, Niedersachsen
 Iberg oder Yberg (520,1 m), im Schwarzwald bei Baden-Baden (Stadtkreis), Baden-Württemberg
 Großer und Kleiner Iberg (bis 487 m) am Röhringsberg, bei Birkenfelde, Landkreis Eichsfeld, Thüringen 
 Iberg (Heiligenstadt) (453,2 m), im Heiligenstädter Stadtwald bei Heiligenstadt, Landkreis Eichsfeld, Thüringen
 Großer und Kleiner Iberg (bis 443,7 m), bei Effelder, Landkreis Eichsfeld, Thüringen 
 Iberg bei Markershausen (434,6 m), im Ringgau zwischen Archfeld und Markershausen, Werra-Meißner-Kreis, Hessen
 Iberg (426,1 m), oberhalb von Asbach, Landkreis Eichsfeld im hessisch-thüringischen Grenzbereich, siehe Kalkklippen südlich des Iberges
 Iberg (Ohmgebirge) (bis 393 m), bei Worbis, Landkreis Eichsfeld, Thüringen
 Iberg (Geismar) (314 m), bei Geismar, Landkreis Eichsfeld, Thüringen 
 Iberg (Ahlsburg) (303,0 m), im Höhenzug Ahlsburg zwischen Dörrigsen und Fredelsloh, Landkreis Northeim, Niedersachsen
 Iberg (Eichholz) (285,5 m), im Eichholz bei Warburg-Welda, Kreis Höxter, Nordrhein-Westfalen
 Iberg (Herrmannsacker) (ca. 265 m), im Harz bei Herrmannsacker, Landkreis Nordhausen, Thüringen

in der Schweiz:
 Iberg (Ebni) (ca. 485 m), Sporn des Berges Ebni zwischen Remigen und Riniken, Bezirk Brugg, Kanton Aargau

Iberg ist der Familienname folgender Personen:
 Helge Iberg (* 1954), norwegischer Komponist und Jazzpianist

Siehe auch:
 Eibenberg (Begriffsklärung)
 Iberger Kugel
 Iberig
 Iburg (Begriffsklärung)
 Yberg (Begriffsklärung)
 Yburg (Begriffsklärung)